Elbers est un patronyme d'origine allemande, variante orthographique du patronyme .

Personnalités 
 Dirk Elbers (1959-), homme politique allemand, membre du CDU, maire actuel de Düsseldorf.
 Ferdinand Elbers (1862-1943), mécanicien, syndicaliste et homme politique flamand. Grand-père de Jef.
 Jef Elbers (1947-), chanteur, scénariste, activiste et homme politique flamand. Petit-fils de Ferdinand.
 Juan Bernardo Elbers, commodore allemand du , promoteur de la navigation fluviale à vapeur sur le río Magdalena, en Colombie.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand